Pahkla (Kohila), een plaats in Estland, gemeente Kohila
 Pähkla, een plaats in Estland, gemeente Saaremaa